Rosyjskie imię i nazwisko Aleksandr Abramow () nosili m.in.:
 Aleksandr Abramow (1892–1968) – radziecki polityk
 Aleksandr Abramow (1895–1975) – radziecki działacz partyjny.
 Aleksandr Abramow (1905–1973) – radziecki dyplomata
 Aleksandr Abramow (1913–1993) – rosyjski trener piłkarski;
 Aleksandr Abramow – rosyjski pisarz;

Zobacz też 
 Alaksandr Abramowicz